Околиця — тип поселення.

Гідронім 
 Околиця (річка) — річка у Кричевськім районі Могилівської області Білорусі, приплив річки Сож басейну Дніпра (довжина 7,5 км).

Топонім 
 Околиця — селище Комсомольської сільради Речицького району Гомельської області Білорусі.
 Околиця — село Ахремовецької сільради, Браславський район, Вітебська область Білорусі.
 Околиця — селище Комсомольської сільради, Речицький район, Гомельська область Білорусі.
 Околиця — село Малюшичської сільради, Кореличський район, Гродненська область Білорусі.
 Околиця — село Острошицько-Городокської сільради, Мінський район, Мінська область Білорусі.
 Околиця — село Горохівської сільради, Бобруйський район, Могилівська область Білорусі.

Частина головного убору 
 Околиця — обідок, що облягає голову.

Фільми 

 «Околиця» — чорно-білий радянський художній фільм 1933 року.
 «Околиця» — російський драматичний фільм 1998 року.

Примітки